Pasadena est un nom de ville très répandu dans les pays anglophones.

Villes

Canada 
 Pasadena, ville de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Pasadena, ville de Californie ;
 Pasadena, ville du Texas ;
 Pasadena, ville du Maryland.

Voir aussi 
 , plusieurs navires de lUnited States Navy ;
 Pasadena, une série télévisée américaine ;
 Pasadena Records, un label discographique ;
 Pasadena (album), le quatrième album du groupe de rock, Ozma ;
 Home In Pasadena (An American Love Song), une chanson de Harry Warren ;
 Pasadena (chanson), une chanson du groupe pop, Maywood ;
 Pasadena O'Possum, un personnage du jeu vidéo Crash Tag Team Racing.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre